Tenzin - nome proprio di persona tibetano
Tenzin - personaggio della serie animata La leggenda di Korra.
Tenzin - personaggio della serie di videogiochi Uncharted.

Pagine correlate
Tenzing